El término Olivia puede referirse a:
 Olivia, un nombre propio femenino de origen latino que significa La que protege la paz.
 Olivia, planeta menor telúrico, que orbita alrededor del Sol en la zona III del cinturón de asteroides.
 Olivia (serie de televisión), una serie de dibujos animados.